Palavas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palavas (ö i Finland), Mellersta Finland, Jyväskylä,

Frankrike 

 Palavas-les-Flots, departementet Hérault i regionen Occitanien, 

Robotskapade Finlandförgreningar